Kasuga (1904) – krążownik pancerny japońskiej marynarki wojennej z początku XX wieku
 Kasuga (Fukuoka) – miasto w Japonii, w prefekturze Fukuoka
 Kasuga-taisha w Nara – ważny chram sintoistyczny w japońskim mieście Nara
 (7674) Kasuga – planetoida z pasa głównego asteroid